Плотниково — название населённых пунктов:

Россия 
 Плотниково — село в Каменском районе Алтайского края.
 Плотниково — село в Косихинском районе Алтайского края.
 Плотниково — деревня в Промышленновском районе Кемеровской области.
 Плотниково — посёлок в Промышленновском районе Кемеровской области.
 Плотниково — деревня в Варгашинском районе Курганской области.
 Плотниково — село в Притобольном районе Курганской области.
 Плотниково — деревня в Тонкинском районе Нижегородской области.
 Плотниково — село в Новосибирском районе Новосибирской области.
 Плотниково — деревня в Ордынском районе Новосибирской области.
 Плотниково — деревня в Колосовском районе Омской области.
 Плотниково — деревня в Берёзовском районе Пермского края.
 Плотниково — деревня в Сивинском районе Пермского края.
 Плотниково — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Плотниково — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Плотниково — посёлок в Бакчарском районе Томской области.
 Плотниково — деревня в Томском районе Томской области.

Украина 
 Плотниково — село в Путивльском районе Сумской области.